Les Ursini sont une race humanoïde fictive de l'univers de Stargate Universe (SG-U) et de la franchise Stargate.

Les Ursini furent découverts lors de l'exploration du vaisseau semeur de portes des étoiles par les membres de l'expédition Destinée. Ils occupaient le vaisseau et vivaient dans des capsules de survie. Les Ursini s'étaient réfugiés à bord du vaisseau à la suite de la perte d'une bataille spatiale.

Cette espèce, non primitive, est avancée technologiquement, ils possèdent vaisseaux, armements et équipements de défense.

Création 
Dès les concept-art, les Ursini ont été dessinés de manière fine et de façon à avoir un physique non-agressif. Ils peuvent ainsi se déplacer en sautant sur les murs et rampant rapidement. Leur aspect reste néanmoins animal avec une tête allongée, une longue queue et des griffes. Les détails comme leurs uniformes ont été peaufinés de manière à donner l’apparence d'une race développée.

Technologie 

Ils semblent être assez avancés, possédant des vaisseaux spatiaux importants tels que ceux rencontrés par le Destinée. Ils possèdent également des armes à énergie qui émettent un faisceau d'énergie étourdissant la cible pendant une courte période et des capsules d'hibernation utilisées pour rester en stase pendant de longues périodes. Malgré cela, leurs armes de vaisseau à vaisseau semblent être inférieures même à la technologie la plus ancienne, comme celle du Destinée.

Apparition 

 Stargate Universe :
 Saison 2 épisode 3, Miroir
 Saison 2 épisode 10, Confrontation

Références 

Peuple de Stargate

en:Mythology of Stargate#Ursini